Das Haus des Richters steht für:

 Das Haus des Richters (Bram Stoker) (The Judges’s House), Erzählung von Bram Stoker (1891) 
 Das Haus des Richters (Dimitré Dinev), Drama von Dimitré Dinev (2007)

Siehe auch:
 Maigret im Haus des Richters, Roman von Georges Simenon (1940)